Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Kyoto du 15 au .

Betsy Nagelsen remporte le simple dames. En finale, elle bat Naoko Sato, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yu Li-Qiao et Chen Chuan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classic du Japon
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Japon
Sport au Japon en 1979
Sport en octobre 1979